L'édition 2009 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 8 au  sur gazon.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Rafael Nadal déclare forfait, à la suite de problèmes aux genoux. Andy Murray est donc la première tête de série.
 Le Serbe Novak Djokovic, finaliste de l'édition 2008, préféré disputer le tournoi de Halle qui se déroule la même semaine.
 Les deux quadruples vainqueurs du tournoi, Andy Roddick et Lleyton Hewitt, se rencontrent en huitièmes de finale qui se conclut par la victoire de l'Américain en 2 sets et autant de jeux décisifs.
 Andy Murray remporte le tournoi en simple en battant en finale James Blake. Il remporte son  ATP en simple et devient le premier Britannique à remporter le titre depuis 1938.
 En double, Wesley Moodie et Mikhail Youzhny s'imposent en finale face à Marcelo Melo et André Sá. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2009
Tennis en Angleterre en 2009
Tennis en juin 2009